Sultanat de Baguirmi, antic sultanat al Txad 
 Departament de Baguirmi, departament del Txad, antic departament de Massenya 
 Baguirmi (llengua), llengua del poble baguirmi 
 Baguirmi individu del poble dels baguirmis, poble del Txad